Барбарис продолговатый () — кустарник, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Тянь-Шань и Памиро-Алай. Эндемик. Описан из Чоткала.

Произрастает по сухим южным склонам в поясе лесостепи и в субальпийском поясе.

Ботаническое описание 
Кустарник высотой до 2,5 м, ветвистый. Молодые веточки буроватые, более старые сереют.

Листья обратнояйцевидные, продолговатые или эллиптические, длиной до 6 см, тупые, суженные в черешок, цельнокрайные или немного зубчатые по краю, перепончатые, сверху серовато-зелёные, снизу несколько сизоватые. Колючки простые или трёхраздельные, длиной до 15 мм.

Цветки в поперечнике до 1 см, в разветвлённых метельчатых кистях, обыкновенно в числе 10—20, редко их больше. Цветоножки длиной до 8 мм. Завязь продолговатая, с 1—3 семяпочками.

Ягоды чёрные с сизым налётом, продолговато-эллиптические, длиной до 1 см, шириной не более 6 мм. Семя обычно одно.

Таксономия 
Вид Барбарис продолговатый входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Барбарис
Декоративные кустарники
Кустарники
Флора Средней Азии
Эндемики Средней Азии